En Pologne, Racławice désigne :

dans la voïvodie des Basses-Carpates :
Racławice, un village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Racławice, un village.

dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Racławice, village du powiat de Gorlice.
 Racławice, village du powiat de Cracovie.
 Racławice, village du powiat de Miechów et siège de la gmina de Racławice.